Питър Макникъл () (роден на 10 април 1954 г.) е американски актьор. Най-известен е с ролята си на ексцентричния адвокат Джон Кейдж в сериала „Али Макбийл“. Друга негова телевизионна роля е тази на физика д-р Лари Флайнхард в сериала „Криминални уравнения“. Филмовите му роли включват тези на Янош Поха в „Ловци на духове 2“ (1989) и Дейвид Лангли в „Мистър Бийн“ (1997).

Избрана филмография

Източници

Външни препратки 
 

Американски актьори и актриси
Американски озвучаващи актьори
Носители на награда Еми